Francia
 Moita – comune dell'Alta Corsica 
 Portogallo
 Moita – comune del distretto di Setúbal 
 Moita – freguesia di Moita
 Moita – freguesia di Anadia
 Moita – freguesia di Marinha Grande
 Moita – freguesia di Sabugal
 Tanzania
 Moita – circoscrizione della regione di Arusha